

Geografia 
 Złoty Stok – comune polacco del distretto di Ząbkowice Śląskie, nel voivodato della Bassa Slesia

Valute 
 Złoty – valuta della Polonia
 Złoty di Cracovia – valuta della Repubblica di Cracovia